

Personnages réels

 Sonya Butt, ancien agent du service secret britannique Special Operations Executive pendant la Seconde Guerre mondiale
 Sonya Jeyaseelan, ancienne joueuse de tennis canadienne
 Sonya Walger, une actrice de séries télévisées

Personnages fictifs

 Sonya Blade, l'un des principaux personnages de la série Mortal Kombat